Pathfinder (ruimteveer), een spaceshuttle
 Mars Pathfinder, een ruimtevaartuig dat landde op planeet Mars
 Pathfinder (UAV), oorspronkelijk een prototype verkenningsvliegtuig op zonne-energie, later door de NASA gebruikt
 Pathfinder (film), een Amerikaanse film uit 2007
 RAF-groep nr. 8 (Pathfinder), een Brits elite-vliegtuigeskader in de Tweede Wereldoorlog
 Pathfinder (militair), speciaal getrainde strijdkracht in een luchtlandingsdivisie die voorafging aan de hoofdmacht om de landingszones op te zetten
 Sonic Pathfinder, een toestel om blinden via geluidsgolven te laten wandelen
 Nissan Pathfinder, een SUV/CUV van automobielfabrikant Nissan
 Pathfinder (rollenspel), een fantasy-rollenspel uitgegeven door Paizo
 Pathfinder (band), een Poolse metalband